Peperbollen (televisieserie)
 Peperbollen (snoepgoed), een traditioneel snoepgoed in de periode rond Sinterklaas.